Belson est un patronyme porté notamment par :

  (1773-1830), militaire britannique ;
 Flavien Belson (1987-), footballeur français ;
  (1874-1952), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Jordan Belson (1926-2011), plasticien et cinéaste américain ;
 Jerry Belson (1938-2006), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 , productrice américaine de films ;
  (1921-2012), activiste britannique ;
  (1563-1589), martyr britannique.